Bühlhof ist der Name von Orten:

 in Baden-Württemberg:
 Bühlhof (Bodman-Ludwigshafen), Ortsteil der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, Landkreis Konstanz
 Bühlhof (Donzdorf), Ortsteil der Stadt Donzdorf, Landkreis Göppingen
 Bühlhof (Ingelfingen), Wohnplatz im zentralen Stadtteil von Ingelfingen, Hohenlohekreis
 Bühlhof (Jagstzell), Hof der Gemeinde Jagstzell, Ostalbkreis
 Bühlhof (Lauchheim), Wohnplatz im zentralen Stadtteil von Lauchheim, Ostalbkreis
 Bühlhof (Loßburg), Ortsteil der Gemeinde Loßburg, Landkreis Freudenstadt
 Bühlhof (Riedhausen), Ortsteil der Gemeinde Riedhausen, Landkreis Ravensburg
 Bühlhof (Rottenburg am Neckar), Ortsteil der Stadt Rottenburg am Neckar, Landkreis Tübingen
 Bühlhof (Schömberg), Ortsteil der Gemeinde Schömberg, Landkreis Calw
 Bühlhof (Schramberg), Ortsteil der Stadt Schramberg, Landkreis Rottweil
 Bühlhof (Titisee-Neustadt), Ortsteil der Stadt Titisee-Neustadt, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 Bühlhof (Zwiefalten), Ortsteil der Gemeinde Zwiefalten, Landkreis Reutlingen

 in Bayern:
 Bühlhof (Drachselsried), Ortsteil der Gemeinde Drachselsried, Landkreis Regen
 Bühlhof (Harburg), Ortsteil der Stadt Harburg, Landkreis Donau-Ries
 Bühlhof (Lachen), Ortsteil der Gemeinde Lachen, Landkreis Unterallgäu
 Bühlhof (Rattenberg), Ortsteil der Gemeinde Rattenberg, Landkreis Straubing-Bogen